L'uso della denominazione via Popilia rimanda a diverse strade romane:
Via Popilia
Via Popilia-Annia 
Via Capua-Rhegium, nella Regio III Lucania et Bruttii